Klasse 1 (drone) - regelgeving met betrekking tot het gebruik van drones in België
 Klasse 1 (zeilwagenrijden)